Henri Deglane ist der Name folgender Personen:

 Henri Deglane (Architekt) (1855–1931), französischer Architekt
 Henri Deglane (Ringer) (1902–1975), französischer Ringer